Greenwood Township est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis : 
 Greenwood Township (comté de Christian, Illinois) ;
 Greenwood Township (comté de Clearfield, Pennsylvanie) ;
 Greenwood Township (comté de Columbia, Pennsylvanie) ;
 Greenwood Township (comté de Crawford, Pennsylvanie) ;
 Greenwood Township (comté de Juniata, Pennsylvanie) ;
 Greenwood Township (comté de Kossuth, Iowa) ;
 Greenwood Township (comté de McHenry, Illinois).

Greenwood